zrywka drewna – w leśnictwie; czynność transportu drewna okrągłego
 zrywka (Pilobolus) – rodzaj grzybów wystrzeliwujących zarodniki
 zrywka – potoczne, regionalne określenie torby foliowej